Jacqueline Lorains (4 de fevereiro de 1962) é o nome artístico de uma atriz pornográfica francesa.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da França